Fedu kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Feydhoo (Adduatollen), ö, 
 Feydhoo (Shaviyani atoll), ö,